Tweed kan henvise til flere forskellige artikler:
 Tweed (tekstil) – type tekstil af vævet uld
 Tweed (flod) – flod i Storbritannien
 Tweed (efternavn) – et efternavn

Steder 
 Tweed (Ontario) – kommune i Canada
 Tweed (landsby i Ontario) – den centrale by i kommunen af samme navn
 Tweed New Haven Regional Airport – lufthavn i New Haven, Connecticut, USA
 Tweed Heads - by i New South Wales, Australien